Le nom Cocks peut faire référence à :

Patronyme

 Charles Cocks (1812-1854), traducteur britannique, spécialiste des vins de Bordeaux, auteur du Cocks & Féret - Bordeaux et ses vins
 Clifford Cocks (1950-), mathématicien et cryptographe britannique,
 Georges Cocks (1975-), écrivain français,
 Jay Cocks (1944-), scénariste américain,
 Micaela Cocks (1986-), joueuse de basket-ball néo-zélandaise,
 Mick Cocks (1955-2009), guitariste australien,
 Richard Cocks (1566-1624), négociant britannique au Japon,
 Robin Cocks (1938-2023), géologue britannique,

Musique 

 Revolting Cocks

Sport 

 Riihimäen Cocks

Homonymie de patronyme